Die Fotbollsallsvenskan 1967 war die 43. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 12. April und dem 29. Oktober 1967 wurde in ihr der schwedische Fußballmeister ausgespielt.

Zwei Jahre nach dem letzten Triumph gewann Malmö IF erneut den schwedischen Meistertitel. Unter Trainer Antonio Durán holten einige Spieler wie Rolf Björklund oder Ingvar Svahn zum zweiten Mal den Von-Rosens-Pokal, den der Klub damit zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte holte. Am Tabellenende belegten die Aufsteiger Hammarby IF und IFK Holmsund die Abstiegsplätze und mussten direkt wieder in die Division 2 absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Dag Szepanski von Meister Malmö FF konnte in seiner ersten Spielzeit in der Allsvenskan den Titel des Torschützenkönigs ergattern. Dem Stürmer gelangen 22 Saisontore.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1967
Fußballsaison 1967